Plusieurs batailles ou sièges de Toulon, important port militaire français sur la Méditerranée ont eu lieu : 
 Siège de Toulon en 1707, pendant la guerre de Succession d'Espagne
 Bataille du cap Sicié, pendant la guerre de Succession d'Autriche
 Siège de Toulon en 1793, pendant les guerres de la Révolution française
 Bataille de Toulon en , pendant la Seconde Guerre mondiale

Articles connexes
 Sabordage de la flotte française à Toulon en , pendant la Seconde Guerre mondiale
 Flotte française au siège de Toulon en 1793

Homonymie de sièges